Коробченко () — украинская фамилия.

 Известные носители 
 Коробченко, Алексей Юрьевич (род. 1972) — украинский и российский футболист.
 Коробченко, Василий Стратонович (1903—1990) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.
 Коробченко, Владимир Семёнович (1941—2012) — российский учёный, генеральный директор и главный конструктор ОАО "СКБ «Турбина».